Spinola oder Spínola ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gaston Spinola von Bruay († 1645), kaiserlicher Offizier im Dreißigjährigen Krieg
 Alessandro Spinola (1589–1676), Genueser Doge
 Ambrosio Spinola (1569–1630), spanischer Grande
 Ambrosio Ignacio Spínola (1632–1684), spanischer Bischof
 António de Spínola (1910–1996), portugiesischer General und Politiker

 Agustín Spínola Basadone (1597–1649), spanischer Kardinal der Römischen Kirche
 Bernhard Spinola (1836–1900), deutscher Jurist und langjähriger Direktor der Charité
 Filippo Spinola (1535–1593), Kardinal und Bischof von Nola
 Francis B. Spinola (1821–1891), US-amerikanischer Offizier und Politiker
 Giandomenico Spinola (1580–1646), Kardinal und Erzbischof von Acerenza
 Giovanni Spinola (1935–2020), italienischer Ruderer

 Giorgio Spinola (1667–1739), italienischer Geistlicher, päpstlicher Diplomat und Kardinal
 Girolamo Spinola (1713–1784), italienischer Kurienerzbischof und Kardinal
 Giulio Spinola (1612–1691), italienischer Kurienbischof und Kardinal
 Hélder Spínola (* 1973), portugiesischer Biologe
 Marcelo Spínola y Maestre (1835–1906), Erzbischof von Sevilla
 Massimiliano Spinola (1780–1857), italienischer Entomologe
 Matteo Spinola (1929–2006), italienischer Schauspieler
 Niccolò Spinola (1659–1735), italienischer Geistlicher, päpstlicher Diplomat und Kardinal
 Orazio Spínola († 1616), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Genua und Kardinal
 Pedro Spínola (* 1983), portugiesischer Handballspieler
 Ugo Pietro Spinola (1791–1858), italienischer Kardinal
 Vanessa Spínola (* 1990), brasilianische Siebenkämpferin

Siehe auch:
 Spinola, Genueser Adelsgeschlecht
 Spinola von Bruay